Golan bezeichnet:
 kurz die Golanhöhen

Golan oder Golán ist der Familienname folgender Personen:
 Borja Golán (* 1983), spanischer Squashspieler
 Erela Golan (* 1945), israelische Politikerin
 Eyal Golan (* 1971), israelischer Sänger
 Gila Golan (* 1940), israelische Schauspielerin
 Ishai Golan (* 1973), israelischer Schauspieler
 Itamar Golan (* 1970), israelischer Pianist
 Jair Golan (* 1962), israelischer Militär
 Menahem Golan (1929–2014), israelischer Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Nahum Golan (1915–1991), israelischer Militär
 Omer Golan (* 1982), israelischer Fußballspieler
 Rosi Golan (* 1981), israelisch-US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Ruth Golan (1944–2012), deutsche Architektin und Stadtplanerin
 Shammai Golan (1933–2017), israelischer Schriftsteller
 Zion Golan (* 1955), israelischer Sänger

Siehe auch:
 Galan
 Gollan